Le titre de footballeur estonien de l'année est un titre annuel décerné au meilleur footballeur estonien chaque année. Le premier titre a été décerné à Urmas Hepner en 1992. Mart Poom détient le record du nombre de titres avec 6 titres (1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2003).

Footballeur estonien de l'année

Classement de titres par club

Footballeuse estonienne de l'année

Meilleur jeune joueur estonien de l'année 
Le titre du meilleur jeune joueur estonien de l'année est un titre annuel décerné au meilleur jeune footballeur estonien chaque année. Le premier titre a été décerné à Sergei Zenjov en 2008.

Meilleure jeune joueuse estonienne de l'année

Meilleur joueur du championnat d'Estonie 
Meilleur joueur du championnat d'Estonie récompense le meilleur joueur du Championnat d'Estonie chaque saison.

Meilleur jeune joueur du championnat d'Estonie

Notes et références 

Footballeur estonien
Sportif de l'année